Сатанов (; ) — многозначный термин.

 Сатанов — посёлок городского типа в Городокском районе Хмельницкой области Украины. 

 Сатанов, Исаак (1733—1805) — польский учёный, писатель и поэт.
 Сатанов, Санжар Нурболатович (род. 2001) — казахстанский футболист.